Wimbledon-mesterskaberne 2021 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner i perioden 28. juni - 11. juli 2021 i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien. Det var den 134. udgave af Wimbledon-mesterskaberne og den tredje grand slam-turnering i 2021. Kvalifikationen blev afviklet den 21. - 25. juni 2021 i Bank of England Sports Club i Roehampton.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Wimbledon-mesterskaberne 2021 androg £ 35.016.000, hvilket var et fald på 5,2 % i forhold til det foregående mesterskab i 2019, når man udelukkende sammenligner præmiepengene. I forhold til 2019 var der imidlertid den forskel, at de tre invitationsrækker for legender ikke blev spillet.

Ved dette mesterskab var der endvidere den forskel, at den sædvanlige per diem-udbetaling til spillerne, der skulle dække deres opholdomkostninger, var blevet suspenderet. Det skyldtes, at spillerne ved denne turnering for at minimere risikoen for smittespredning under den igangværende COVID-19-pandemi var forpligtede til at bo på et af de officielle spillerhoteller, hvor turneringen til gengæld dækkede udgifterne til opholdet.

I mesterskabsrækkerne i tennis androg præmiesummen £ 34.500.000 og var fordelt som vist nedenfor.

I rækkerne for kørestolstennis androg pengepræmierne £ 516.000, hvilket var en stigning på 17 % i forhold til 2019.

Resultater 

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Kørestolstennis 

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater.

Eksterne henvisninger 
 Wimbledon

Noter 

 
WTA Tour 2021
ATP Tour 2021